Kairós Music é uma gravadora brasileira da Sony DADC de música gospel fundada em outubro de 2001 pela pastora Ludmila Ferber. A gravadora sela todos os trabalhos dela desde a sua fundação.

A Sony Digital Audio Disc Corporation possui uma parceria com a Kairós Music e outras gravadoras cristãs, com a finalidade de aumentar a presença comercial do mercado gospel, principalmente na venda de DVDs.

Gravadoras do Brasil
Gravadoras de música cristã
Gravadoras fundadas em 2001